Elstree puede referirse a:

 Elstree (canción)
 Elstree (Hertfordshire), Inglaterra
 Elstree Calling